Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2013 () проводился с 31 января по 10 февраля 2013 года в городе Форт Мак-Муррей (провинция Альберта) на аренах Suncor Community Leisure Centre и Oilsands Curling Club среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 60-й раз для юниоров-мужчин, в 39-й раз для юниоров-женщин, в 8-й раз в провинции Альберта и впервые в городе Форт Мак-Муррей.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на .

В мужском и женском турнире впервые принимало участие по 14 команд, представляющих провинции и территории Канады — ранее было 13 команд, добавились команды территории Нунавут.

В мужском турнире чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Мэтт Данстон стал чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Thomas Scoffin). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Stuart Thompson).

В женском турнире чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Corryn Brown стала чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Шэннон Бёрчард, ставшая серебряным призёром чемпионата второй год подряд). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Джейми Синклер).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, победитель полуфинала встречается в финале с 1-й командой.

Команды, занявшие на первой стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Время начала матчей указано по UTC-7.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Тай-брейк. 8 февраля, 13:00

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 9 февраля, 10:30

Финал. 9 февраля, 17:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в тай-брейки за выход во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool) с 3-го и 4-го мест (группа A), с 4-го места (группа B)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

Тай-брейки 
Группа A (проходят 2 команды)

Группа B (проходит одна команда)

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Тай-брейк. 8 февраля, 13:00

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 10 февраля, 10:30

Финал. 10 февраля, 17:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Landon Bucholz ()
 Среди женщин: Sheree Hinz ()

 Приз за честную игру (Fair Play Awards)

По результатам голосования umpires определяются игроки на каждой позиции и тренер — среди мужчин и среди женщин.

 Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Tim Warkentin ()
 Среди тренеров женских команд: Mark Noseworthy ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Jonathan Schut ()
 Среди женщин: Tirzah Keffer ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2013
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2013
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2013
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2013

Спорт в Канаде в 2013 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Альберте
Январь 2013 года
Февраль 2013 года